

Persone 
Redman – rapper e produttore discografico statunitense
Redman – disc jockey giamaicano
Amanda Redman – attrice britannica
Brian Redman – ex pilota di Formula 1 britannico
Chris Redman – giocatore di football americano statunitense
Dewey Redman – sassofonista statunitense
Jim Redman – motociclista zimbabwese
Joel Redman – wrestler inglese
Joshua Redman – sassofonista e compositore statunitense
Joyce Redman – attrice irlandese
Matt Redman – cantante britannico
Nigel Redman – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby britannico

Altro 
Red Man – marca di tabacco da masticare statunitense
7886 Redman – asteroide della fascia principale